Geografia:
 Muntanyes:
 Tossal de la Pleta: muntanya situada al municipi d'Arbeca (Garrigues)
 Tossal de la Pleta: muntanya situada al municipi d'Alcoletge (Segrià)
 Tossal de la Pleta: muntanya situada al municipi de Belianes (Urgell)
 Tossal de la Pleta dels Alls: muntanya situada al municipi del Pont de Suert. (Alta Ribagorça)